Sherlock Holmes og doktor Watson (, translit.: Sjerlok Kholms i doktor Vatson) er en sovjetisk spillefilm fra 1979 af Igor Maslennikov.

Filmen er baseret på Arthur Conan Doyles romaner om Sherlock Holmes.

Medvirkende 
 Vasilij Livanov som Sherlock Holmes
 Vitalij Solomin som Dr. Watson
 Rina Zeljonaja som Mrs. Hudson

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1979
Dramafilm fra Sovjetunionen
Sherlock Holmes
Thrillere
Film baseret på bøger
Kriminal Thrillere